LiR est un sigle qui signifie Librairie Indépendante de Référence. Il fut créé en 2009 et rassemble 514 entreprises en 2011.

Références

Voir aussi 
 Lir
 LIR